La rue Louis-Vitet peut désigner :

 la Rue Louis-Vitet, une rue du 1 arrondissement de Lyon.
 la Rue Louis-Vitet, une rue de Toulouse.

Notes et références